Single numer jeden w roku 1977 (USA)
 Single numer jeden w roku 1977 (Japonia)

Zobacz też